Nella rete viabilistica italiana appaiono denominati come raccordi autostradali 5:
 il Raccordo A1-Piazzale Corvetto, originario tratto iniziale dell’Autostrada del Sole, gestito da Autostrade per l'Italia per la connessione fra la viabilità ordinaria milanese e l’autostrada vera e propria;
 il Raccordo autostradale 5, arteria stradale della Basilicata di varia classificazione a seconda delle fonti.